Réjaumont puede referirse a: 

 Réjaumont, comuna francesa situada en Gers.
 Réjaumont, comuna francesa situada en Altos Pirineos.